Henri XIV peut faire référence à :
 Henri XIV de Bavière (1305-1339), duc de Basse-Bavière ;
 Henri XIV de Reuss-Greiz (1749-1799), ambassadeur autrichien ;
 Henri XIV Reuss branche cadette (1832-1913), prince de Reuss branche cadette.

Voir aussi